

Geografia

Austria 
 Wieden – dzielnica Wiednia

Niemcy 
 Wieden – dzielnica Wuppertalu
 Wieden – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Osoby 
 Franz bei der Wieden – niemiecki dramaturg

Zobacz też 
 Widen